F70 steht für:

 Fokker 70, ein Flugzeugtyp des niederländischen Herstellers Fokker
 Baleares-Klasse, Mehrzweckfregatten der spanischen Marine
 Georges-Leygues-Klasse, U-Jagdfregatten der französischen Marine
 Nikon F70, eine analoge Spiegelreflexkamera von Nikon

F70